Кипиани, Дмитрий Иванович (1811/1814—1887) — грузинский политический деятель, публицист, писатель и переводчик.
 Кипиани, Дмитрий Михайлович (1900—?) — актёр театра и кино.